Sonnseite heißen folgende geographische Objekte:

in Kärnten:

 Sonnseite (Gemeinde Bad Bleiberg), Ortsteil von Bad Bleiberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Oberhof Sonnseite, Ortschaft von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sonnseite (Feistritz), Ortschaftsbestandteil von Feistritz, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sonnseite (Mödring), Ortschaftsbestandteil von Mödring, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sonnseite (Schnatten), Ortschaftsbestandteil von Schnatten, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sonnseite (Vellach), Ortschaftsbestandteil von Vellach, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
in Oberösterreich:
 Sonnseite (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Sonnseite (Gemeinde Steinbach), Ortsteil von Steinbach am Ziehberg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
in Salzburg:
 Sonnseite (Gemeinde Krispl), Ortsteil von Krispl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
in der Steiermark:
 Gressenberg Sonnseite, Ortslage von Gressenberg, Gemeinde Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Hirschegg-Sonnseite, Ortslage von Hirschegg (ehemalige Ortschaft Hirschegg-Piber-Sonnseite), Gemeinde Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Packwinkel-Sonnseite, Ortslage von Pack, Gemeinde Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Piberegg-Sonnseite, alter Name für die Ortschaft Piberegg, Stadtgemeinde Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Lassing Sonnseite, Katastralgemeinde der Gemeinde Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sonnseite (Gemeinde Lobmingtal), Ortslage von Klein- und Mitterlobming, Lobmingtal, Bezirk Judenburg, Steiermark  
 St. Johann Sonnseite, Ortschaft (Sankt Johann am Tauern Sonnseite) und Katastralgemeinde der  Gemeinde Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Sonnseite (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ort bei Katsch an der Mur, Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark 

Siehe auch: 
 Schattseite